Supplizio – forma di tortura e punizione corporale o, più genericamente, forte patimento a livello morale
Supplizio della ruota – forma di tortura e di pena capitale usata nel Medioevo
Supplizio della tomba – forma di tortura inflitta ai morti non islamisti secondo l'assetto dogmatico dell'Islam
Supplizio – film del 1956 diretto da Arnold Laven

Altri progetti